Zonites santoriniensis е изчезнал вид коремоного от семейство Zonitidae.

Източници 

Zonites